Marqués de la Ensenada, puede referirse a uno de los siguientes buques de la Armada Española, nombrados así en memoria de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I Marqués de la Ensenada (1702 - 1781), político ilustrado español.

, crucero de clase Velasco de la Armada Española activo entre 1894 y 1900.
, destructor de clase Oquendo de la Armada Española  activo entre 1970 y 1988.
, petrolero de flota de la Armada Española activo desde 1991 y dado de baja el 31 de enero de 2012.

Nombres de buques de la Armada de España